Rios
 Rio Negro (Amazonas) — afluente do rio Amazonas, Brasil
 Rio Negro (rio do sul do Brasil) — rio localizado na divisa Paraná-Santa Catarina, Brasil
 Rio Negro (rio de Mato Grosso do Sul) — rio de Mato Grosso do Sul, Brasil 
 Rio Negro (Uruguai) — rio que nasce no Rio Grande do Sul, Brasil e desagua no rio Uruguai após atravessar o país Uruguai
 Rio Negro (Argentina) — rio da Argentina
 Rio Negro (Jamaica) — rio da Jamaica

Topônimos
 Rio Negro (Mato Grosso do Sul) — município de Mato Grosso do Sul, Brasil
 Rio Negro (Paraná) — município do Paraná, Brasil

 Río Negro (província) — província da Argentina
 Rio Negro (departamento) — departamento do Uruguai
 Río Negro (Venezuela) — município da Venezuela
 Río Negro (Chile) — comuna do Chile
 Río Negro (distrito) — no Peru

Outros
 Atlético Rio Negro Clube (Amazonas) — clube de futebol da cidade de Manaus, no estado do Amazonas

Desambiguações de topônimos